Bayano puede referirse a:

 Portuñol riverense, dialecto del portugués hablado por riverenses.
 Bayano, esclavo africano que lideró la mayor revuelta de estos en Panamá.
 Bayano, río de Panamá.
 Bayano, lago de Panamá.
 Bayano, cuevas de Panamá.
 Bayano, corregimiento de la provincia de Los Santos, Panamá.